Aranda hace referencia a varios artículos:

Botánica
 Aranda (planta), híbrido de orquídeas.

Lugares
 Puente Aranda, localidad del Distrito Capital de Bogotá, Colombia.

En España
 Aranda, comarca de Aragón.
 Aranda de Duero, localidad de Castilla y León.
 Aranda de Moncayo, municipio de Aragón.
 Río Aranda, afluente del río Jalón.
 Pico Aranda, elevación en la Sierra de Tolox (Málaga)

Personas
 Ana Teresa Aranda (n. 1954), política mexicana, miembro del Partido Acción Nacional.
 Angélico Aranda (1870-1961), sacerdote franciscano y pintor chileno.
 Antonio Aranda Mata (1888-1979), militar español.
 Carlos Aranda (n. 1980), futbolista español.
 Eduardo Aranda (n. 1985), futbolista paraguayo.
 Fermín Aranda y Fernández-Caballero (1867-1946), médico cirujano, político y hacendado español.
 Francisco Aranda (1798-1873), abogado y político venezolano, y destacado miembro de la masonería.
 Ismael Urzaiz Aranda (n. 1971), futbolista español.
 Pablo Aranda Ruiz (n. 1968), escritor y columnista español.
 Pedro Pablo Abarca de Bolea, conde de Aranda (1719-1798); noble, militar, estadista y reformador ilustrado español.
 Vicente Aranda (n. 1926), director de cine español.